Чемпионат Гродненской области по футболу — областное соревнование белорусского футбола среди любительских команд. С 1992 года проводится под эгидой Гродненской областной Федерации футбола.

Чемпионат 2013

См. также 
 Система футбольных лиг Беларуси
 Вторая лига
 Первая лига
 Высшая лига

Ссылки 
 Гродненская городская федерация футбола
 Управление физической культуры, спорта и туризма Гродненского облисполкома
 Сайт города Волковыска
 Дятловщина спортивная 

Футбольные соревнования в Белоруссии